Николай Густавович Принтц (Принц) (1836—1915) — русский экономист; , сенатор.

Биография 
Родился  года (или в 1836). Его братья: Андрей (1838 — 08.03.1878), полковник Генерального штаба, командир 140-го пехотного Зарайского полка и Сергей (1865—1941).

По окончании курса в Императорском училище правоведения вступил в службу 15 мая 1854 года в канцелярию 1-го Департамента Сената. В 1855—1858 годах был младшим помощником столоначальника VI отделения департамента министерства юстиции. В 1858 году был назначен секретарём 1-го департамента Сената, а затем, в том же году, — товарищем председателя Новгородской палаты гражданского суда (до 1863 года). В 1862 году назначен членом-редактором в комиссию, учреждённую при государственной канцелярии, для составления проектов законоположений о преобразовании судебной части. 

В 1863 году был назначен Симбирским губернским прокурором, в 1866 году — Санкт-Петербургским губернским прокурором. В том же году назначен председателем Псковского окружного суда, а в 1867 году переведён на должность председателя Воронежского окружного суда; с 30 октября 1869 года — действительный статский советник. В 1870 году назначен председателем департамента Харьковской судебной палаты. 

С 18 декабря 1877 года был назначен к присутствованию в Гражданском кассационном департаменте Правительствующего Сената с производством в тайные советники. В 1892 году перемещён в соединённое присутствие 1-го и кассационного департаментов. С 1896 года был в первом общем собрании (1-й и 2-й департаменты и департамент Герольдии) Сената.

Умер  года. Похоронен в Санкт-Петербурге, на кладбище Новодевичья монастыря.

Награды 
 орден Св. Анны 2-й ст. (1862)
 орден Св. Владимира 3-й ст (1867)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1872)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1881)
 орден Св. Владимира 2-й ст (1886)
 орден Белого орла (1890)
 орден Св. Александра Невского (1895)

Библиография 
 Аренда земельных имуществ : Опыт пособия к заключению аренд. договоров. — Харьков : тип. М. Зильберберга, 1874. — 312 с.
 Доклад по вопросу о земском обложении. — Харьков : тип. М. Зильберберга, 1876. — 25 с.
 Как помочь задолженному землевладению. —  : т-во паровой скоропеч. Яблонский и Перотт, 1889. — 28 с.
 О мерах обеспечения лиц, трудящихся на пользу Миргородского уездного земства. — Полтава : тип. Н. Пигуренко, 1881. — 12 с.
 О некоторых частностях предпринимаемой денежной реформы. —  : Лештук. паровая скоропеч. П. О. Яблонского, 1896. — 28 с.
 О пространстве действия военных и морских уголовных законов и ведомстве военных и морских судов. — [], 1859. — 68 с. (Отт. из журн. «Архив. исторических и практических сведений». 1859, кн. 5)
 О судебной эмеритуре. —  : тип. Правительствующего сената, 1882. — 64 с. (Отт. из «Журн. гражд. и уголов. права». 1882, кн. 7)
 Подготовительные меры к восстановлению обращения звонкой монеты. —  : Паровая скоропеч. Яблонский и Перотт, 1887. — 72 с.
 Проект вотчинного устава и землевладение. —  : тип. Правительствующего сената, 1899. — 48 с. (Из «Журн. М-ва юстиции». — 1899, Янв).
 Проект устава Александровского о нуждающихся сельских обывателях попечительства, учреждаемого Полтавским губернским земством. — Полтава : тип. Н. Пигуренко, 1883. — 37 с.
 Случайности, влиявшие на судебное преобразование 1864 года. —  : тип. Правительствующего сената, 1894. — 28 с. (Из «Журн. М-ва юстиции»)
 Соображения сенатора Н. Г. Принтца о мерах к более успешному движению дел в Гражданском кассационном департаменте Правительствующего сената : Доп. к записке по вопросу об изменениях в порядке кассац. производства. — [, 1885]. — 15 с.
 Ссуды под хлеб из Государственного банка : Докл., представл. в Полт. с.-х. о-во. — Полтава : тип. Л. Фришберга, 1894. — 41 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Сенаторы Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената 1866—1917 гг. Краткий биографический справочник /сост. О. Ю. Шилохвост. — : Статут, 2017. — ISBN 978-5-8354-1304-1.

Выпускники Императорского училища правоведения
Прокуроры Российской империи
Судьи Российской империи
Сенаторы Российской империи
Действительные статские советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)